Доро́га к звёздам (фильм)
 «Дорога к звёздам» — советский художественный фильм 1942 года режиссёра Эдуарда Пенцлина на военную тему.
 «Дорога к звёздам» — советский документальный фильм 1957 года режиссёра Павла Клушанцева, посвящённый космическим полётам.